Лев Дёмин: Дёмин, Лев Михайлович (1923—2008) — советский и российский востоковед, журналист-международник, историк.
 Дёмин, Лев Степанович (1926—1998) — советский космонавт, Герой Советского Союза.